Lukar je lahko:
 Lukar, otok
 Lukar, Promina (Hrvaška)
 Lukar, Jagodina (Srbija)